Il diavolo nella carne (Surrender) – film del 1950 diretto da Allan Dwan
Il diavolo nella carne – film del 1991 diretto da Joe D'Amato